Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1982-1983 a vu la consécration du Grasshopper Zurich.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Qualifications européennes 
 Grasshopper Zurich : premier tour de la Coupe des clubs champions européens
 FC Saint-Gall : premier tour de la Coupe UEFA
 FC Zurich : premier tour de la Coupe UEFA

 Servette FC : premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes en tant que finaliste de la Coupe de Suisse

Relégations et Promotions 
 Le FC Bulle et le FC Winterthur sont relégués en Ligue nationale B.
 Le FC La Chaux-de-Fonds et le FC Chiasso sont promus en Ligue nationale A.

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Suisse de football
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1982
Sport en Suisse en 1983